Кызылтас — топоним:

Казахстан

Населённые пункты 
 Кызылтас — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кызылтас — село в Амангельдинском районе Костанайской области.
 Кызылтас — прежнее, до 1998 года, название села Кокбай Абайского района Восточно-Казахстанской области.

Горы 
 Кызылтас — горы в пределах Казахского мелкосопочника в Казахстане.